Die Egyptian Premier League 1978/79 war die 23. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball. Meister wurde zum 15. Mal al Ahly Kairo, die Anzahl der Mannschaften wurde von 14 auf 12 vermindert. Aufgrund der Aufstockung auf 16 Mannschaften gab es keine Absteiger. Neu in der Liga war Ala’ab Damanhour.

Modus 

Jede der zwölf Mannschaften spielten je zweimal gegeneinander.

Tabelle

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 1978/79